El término Puertas puede hacer referencia a:

Plural de puerta.
Puertas, un municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.
Puertas, una parroquia del municipio de Cabrales, en Asturias, España.
Puertas Mavisa, un equipo ciclista profesional desaparecido en 1992.